Szwajcaria:
 Le Noirmont – gmina w kantonie Jura, w okręgu Franches-Montagnes
 Le Noirmont – szczyt

Zobacz też:
 Cortil-Noirmont